Доманёвка () — посёлок городского типа, районный центр Доманёвского района Николаевской области Украины.

История 
По состоянию на начало 1893 года Доманевка являлась торговым местечком Ананьевского уезда Херсонской губернии, здесь насчитывалось 864 жителя, действовали несколько торговых лавок и еврейская синагога, регулярно проходили базары.

После начала Великой Отечественной войны, 5 августа 1941, Доманевку оккупировали немецко-румынские войска. Здесь разместилась военно-полевая комендатура. В колхозных конюшнях фашисты создали «лагерь смерти», где замучили и расстреляли около 20 тыс. человек из Доманевского района, Одессы и Молдавии. 28 марта 1944 Доманевка освобождена от оккупантов.

В январе 1959 года численность населения составляла .

В январе 1989 года численность населения составляла 7149 человек.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в посёлке завода железобетонных изделий и райсельхозтехники.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 6194 человек.

Известные жители 
 Николай Павлович Борейко — учитель физики в Доманёвке, мастер спорта по шашечной композиции, призер чемпионатов Украины по шашечной композиции.
 Крищенко, Андрей Евгеньевич — бывший начальник полиции Киева.

Примечания 

Посёлки городского типа Николаевской области
Населённые пункты Доманёвского района